Maipo (provincie), een provincie van Chili
Maipo (vulkaan), een vulkaan op de grens van Chili en Argentinië
Isla de Maipo, een gemeente in de Chileense Región Metropolitana
San José de Maipo, een gemeente in de Chileense Región Metropolitana